Egèria (escriptora), autora hispanoromana de l'Itinerarium ad Loca Sancta 
 (13) Egèria, asteroide del cinturó principal 
 Egèria (nimfa), nimfa i muller de Numa Pompili
 Egeria (gènere) Gènere de plantes de la família Hydrocharitaceae